Kom kan syfta på:

 Kom (sångbok) – en kristen sångbok utgiven av Evangeliska Fosterlands-Stiftelsens från 1905
 Kom (musikalbum) – ett musikalbum av Lars Winnerbäck
Kom (sång av Lars Winnerbäck) – titelspåret på musikalbumet
 Kom (Jessica Andersson-låt) – en melodifestivalslåt från 2007
 Kom (sång av Timoteij) – en melodifestivalslåt från 2010
 KOM-systemet – Sveriges första elektroniska anslagstavla eller BBS
 KOM – ett gemensamt namn för konferenssystem som efterliknar KOM-systemet
 kom- – ett prefix, se Lista över prefix i svenskan

Geografi

Bulgarien 

 Kom (berg i Bulgarien), Oblast Sofija,

Iran 

 Qom (provinshuvudstad), 

Robotskapade Bulgarienförgreningar
Robotskapade Iranförgreningar